Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer connaît un immense succès. Ce jeu est tellement joué qu'il y a des ligues, c'est-à-dire des sortes de "tournois".

Coût d'inscription à une ligue 
S'inscrire à une ligue est gratuit

Mon Deck est-il bien légal ? 
Certaines cartes sont interdites (on ne peut pas les jouer en ligues : Génovirus ; Dragon Pare-Feu ; Changement de Cœur ; Métamorphose ; etc.), limitées (1 seul exemplaire au maximum par Deck : Les parties d'Exodia ; Mégamorphe ; Monster Reborn ; etc.), ou semi-limitées (2 exemplaires au maximum par Deck : ; Permutation de Créature ; Décret Royal ; etc.). Les autres sont limitées à 3 exemplaires par Deck. Ces limitations de cartes sont valables pour l'ensemble composé du Deck, du Side Deck (voir ci-dessous) et de l'Extra Deck (pile où sont mis les monstres Fusion, Synchro et Xyz). Attention cependant : une carte écrite en une autre langue que le français peut être jouée en ligue, à condition que celle-ci existent en Occident (sous réserve de légalité comme les cartes Jump). Les cartes non éditées par Konami (depuis , Upperdeck Entertainment ne gère plus les cartes en Occident) ne sont pas autorisées (toutes les cartes asiatiques, même en anglais (Indonésie) ...).
Les limitations (de la liste de restriction ou "ban-list") changent tous les 6 mois (le  mars et le  septembre), et doivent être vérifiées sur le site officiel de l'éditeur français.

Le Side Deck 
Il n'est pas obligatoire mais il peut se révéler très utile. En effet, un match se déroule en trois duels. Après que le premier duel se termine, on a le droit d'échanger des cartes du Deck et du Side Deck. S'il y a un autre duel après dans ce match, on peut faire de même. Après le match les cartes qui se trouvent normalement dans le Side Deck et qui sont dans le Deck vont dans le Side Deck et vice versa. Un Side Deck est composé de 15 cartes exactement, ou alors de 0 cartes.

Le Side Deck est aussi appelé "réserve".

Déroulement d'une ligue 
Une fois que l'on est inscrit, il faut venir le plus de semaines possibles (chaque semaine il y a un regroupement afin de faire des duels). Lorsqu'une personne s'inscrit, on lui donne un petit carnet. On y trouve en l'ouvrant de petites cases avec écrit à côté les conditions d'encochement des cases. On ne peut donc pas cocher des cases n'importe comment et n'importe quand ! Les conditions d'encochement sont nombreuses, en voici deux exemples possibles :
 Gagner un duel.
 Invoquer un monstre de niveau cinq ou plus.

Une fois que l'inscription est terminée (elle n'est pas permanente), si on a coché toutes les cases en respectant les conditions d'encochement, on repart avec des lots tels que des T-shirts ou des cartes promotionnelles telles que la cartes "rétrécissement" de l'extension "L'Attaque de Néos".

Références

Sources 
Sur le site de Dragon Blanc : l'article « Les tournois en douceur » de Yu-Gi-Oh!.

Liens internes 
 Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer

Liens externes 
 Site de l'éditeur français

Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer